Holka může být:

 synonymum pro dívka – ženský protějšek k chlapci
 holka – nesezdaný životní partner ženského pohlaví

další významy
 HolKa – přezdívka pro Štvanickou lávku